Элиаху (Илья) Маркович Швидлер (род. 20 декабря 1959 года, Хмельницкий, Украинская ССР) — советский и израильский шахматист, международный мастер (1985).

С 1979 года живёт в Израиле. В составе сборной Израиля участник двух олимпиад (1984 и 1988).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Израиля